

Lokalizacje

Niemcy 
 Miesbach – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Miesbach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach

Osoby 
 Alois Miesbach – austriacki przedsiębiorca